Andrea Esposito (Galatina, 17 de maio de 1986) é um futebolista profissional italiano, milita no Livorno.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club